Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2002 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось c 31 марта по 6 апреля в городе Кейптауне ЮАР (группа А) и с 25 по 31 марта 2002 года в городе Нови-Сад СР Югославия (группа В).

Регламент 
По итогам турнира команды, занявшие первые места в группах, получают право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2003 года, а команды, занявшие последние места в группах, выбывают в третий дивизион чемпионата мира 2003 года.

Итоги турнира 
   и  вышли в первый дивизион.
   и  вылетели в третий дивизион.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — восемь из Европы, две из Азии, одна из Океании и одна из Африки.

Группа А

Группа В

Группа А

Таблица

Группа B

Таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2002
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2002
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2002

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Союзной Республике Югославии
Хоккей
Хоккей